Passage kan syfta på:

 Passage – särskilt anordnad gång genom någon form av hinder
 Passage (ridsport) – en rörelse inom dressyr
 Astronomisk passage – en händelse där två himlakroppar passerar varandra från en viss punkt
 Passage (The Carpenters) – ett album av The Carpenters
 Passage (Anna) – ett album av artisten Anna
 Passage (musik) – ett begrepp inom musiken
 Passage (film) – en film från 2009
 Le Passage (musikalbum) – det andra studioalbumet av den franska sångaren Jenifer

Geografi

Frankrike 

 Le Passage, Isère, departementet Isère, 
 Le Passage, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne,

Irland 

 Passage West, ort, Munster, County Cork, 
 Passage East (ort), Munster, Waterford, 

Robotskapade Irlandförgreningar